Velitjkovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Velitjkovo (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Dlgopol, 
 Velitjkovo (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Pazardzjik, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar